Die Druga Crnogorska Liga 2014/15 war die neunte Spielzeit der zweithöchsten montenegrinischen Fußballliga. Die Saison begann am 17. August 2014 und endete am 30. Mai 2015.

Modus 
Die zwölf Mannschaften traten in je drei Runden gegeneinander an, sodass 33 Spieltage zu absolvieren waren. Die Teams, die nach 22 Spielen die ersten sechs Plätze belegten hatten zusätzlich sechs Heimspiele, die Teams auf den unteren sechs Plätzen noch fünf Heimspiele.

Der Tabellenerste stieg direkt in die Prva Crnogorska Liga 2015/16 auf, während der Zweite und Dritte über die Relegationsspiele aufsteigen konnte.

Vereine

Abschlusstabelle 

für Aufstieg, Relegation und Abstieg: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

Relegation 
Die nach Ablauf der regulären Saison dritt- bzw. zweitplatzierten Teams spielten in Hin- und Rückspiel gegen die zehnt- und elftplatzierten Teams der ersten Liga. Die Spiele wurden am 3. und 7. Juni 2015 ausgetragen.

|}
Dečić Tuzi stieg auf, während der FK Igalo 1929 zweitklassig blieb.

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf soccerway.com
 Ehrentafel auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

2014
Fußballsaison 2014/15